Ahl se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Ernst Ahl
 Jonas Nicolaus Ahl